Surveyor (schip, 1959), een Nederlands onderzoeksvaartuig, gesloopt in 1987
Surveyorprogramma, een Amerikaans ruimtevaartprogramma uit de jaren 60
Surveyor General's Corner, een plaats in Australië
Surveyor (marineschip), een schip van de Amerikaanse Navy